{{Ficha de noble
|nombre = Pedro Fernando
|título = Gran Duque de Toscana (titular)
|imagen = Erzherzog Peter Ferdinand.jpg
|tamaño de imagen = 250px
|nombre completo = Pedro Fernando Salvador Carlos Luis María José Leopoldo Antonio Ruperto Pio Pancracio 
|coronación = 
|otros títulos = * Archiduque de Austria
 Príncipe de Hungría y Bohemia
|fecha de nacimiento = 12 de mayo de 1874
|lugar de nacimiento = Salzburgo, Imperio Austrohúngaro
|fecha de defunción = 8 de noviembre de 1948 (74 años)
|lugar de defunción = Salzburgo, Austria
|lugar de entierro = Mausoleo familiar en el Cementerio de San Gilgen
|consorte = María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Austria-Toscana
|padre = Fernando IV de Toscana 
|madre = Alicia de Borbón-Parma
|reinado = 26 de agosto de 1942 - 8 de noviembre de 1948
|predecesor = José Fernando
|sucesor = Godofredo
}}
El archiduque Pedro Fernando de Austria (en italiano Pietro Ferdinando d'Asburgo-Lorena; Salzburgo, 12 de mayo de 1874 - ibídem, 8 de noviembre de 1948) fue un Archiduque de Austria y para los realistas toscanos gran duque de Toscana con el nombre de Pedro II.

 Biografía 
Pedro Fernando nació durante el exilio de su familia en el Imperio austrohúngaro; fue el cuarto de diez hijos de Fernando IV, último gran duque de Toscana, y de su segunda esposa, la princesa Alicia de Parma, miembro de otra familia antiguamente reinante en la península itálica. Sus abuelos paternos fueron Leopoldo II, gran duque de Toscana (muerto en 1870) y su segunda esposa, la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias; sus abuelos maternos fueron Carlos III, duque de Parma y la princesa Luisa María de Francia.

Al servicio del ejército imperial, alcanzó el grado de general. Durante la Primera Guerra Mundial él y su hermano el archiduque José Fernando lucharon por Austria en Galitzia contra el ejército ruso. Los hermanos tenían gran estima por Toscana y en la familia sólo hablaban en dialecto florentino, así que pidieron permiso a no pelear en el frente de Italia. 

Después de la caída del Imperio, todos los Habsburgo fueron expulsados de Austria y Pedro Fernando vivió entre 1919 y 1935 en Lucerna, Suiza. Cuando el gobierno de la República de Austria autorizó su regreso, él compró una pequeña propiedad en Sankt Gilgen, cerca de Salzburgo.

Con la muerte de su hermano José Fernando en 1942, Pedro se convirtió en gran duque y jefe de la casa de Austria-Toscana.

Pedro Fernando murió en 1948 en su "Villeta" en Sankt Gilgen, en Austria, su hijo Godofredo le sucedió como jefe de la casa gran ducal de Toscana.

 Matrimonio y descendencia 

Se casó en Cannes el 8 de noviembre de 1900 con la princesa María Cristina de las Dos Sicilias, hija del príncipe Alfonso de las Dos Sicilias, conde de Caserta, heredero del depuesto Reino de las Dos Sicilias, y de su esposa y prima la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias. El matrimonio tuvo cuatro hijos:

 Godofredo (1902-1984) - casado con la princesa Dorotea de Baviera, con descendencia.
 Elena de Austria (1903-1924) - primera esposa del duque Felipe Alberto de Wurtemberg. 
 Jorge de Austria (1905-1952). 
 Rosa de Austria (1906-1983) - segunda esposa del duque Felipe Alberto de Wurtemberg.

 Títulos, órdenes, empleos y cargos 

 Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real Pedro II, gran duque de Toscana, archiduque y príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, duque de Lorena, conde de Habsburgo, etcétera

 Condecoraciones 

  

 Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero de primera clase (de guerra) con espadas de la Orden imperial de la Corona de Hierro.
 Caballero gran cruz de la Orden imperial de Leopoldo (con la decoración de guerra).

 Casa Gran Ducal de Toscana 

 Caballero de justicia de la Orden militar de San Esteban.
 Caballero gran cruz de la Orden de San José.

 Extranjeras 

 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y el Mérito. ( Casa real de las Dos-Sicilias)
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Cirilo y Metodio. ()

 Empleos 

 General de infantería del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Oberst-Inhaber) del Regimiento de infantería nº66 del Ejército Imperial y Real.

 Cargos 

 Miembro de la Cámara de los Señores (Herrenhaus) de Austria.

 Ancestros 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Constantin von Wurzbach: Ferdinand Salvator …, Erbgroßherzog von Toscana. Nr. 90. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich''. Bd 6. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1856–1891, S. 204

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena (pretendientes)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes maestres de la Orden de San José
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)
Nacidos en Salzburgo
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro (de guerra)
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria